Спиридо́нов — російське і болгарське прізвище, утворене від особового імені Спиридон. Відомі носії:
 Спиридонов Андрій Васильович ( 1984) — російський хокеїст, захисник
 Спиридонов Андрій Володимирович ( 1982) — казахський хокеїст, центральний нападник
 Спиридонов Вадим Семенович (1944—1989) — російський актор, кінорежисер
 Спиридонов Валентин Миколайович (1944—1996) — російський футболіст
 Спиридонов Василь Петрович ( 1952) — радянський хокеїст, російський тренер.
 Спиридонов Іван Григорович (1930—2003) — якутський літературознавець і перекладач.
 Спиридонов Леонід Миколайович ( 1980) — казахський і російський борець вільного стилю
 Спиридонов Максим Володимирович ( 1978) — російський хокеїст, правий нападник
 Спиридонов Михайло Григорович — справжнє ім'я Михайла Мінського
 Спиридонов Никола ( 1938) — болгарський шахіст, гросмейстер від 1979 року

 Спиридонова Ірина Михайлівна (1938—2013) — українська вчена-фізик

Див. також 
 Любоми́р Спиридо́нов Ле́вчев

Російські прізвища